Opat může znamenat: 

 Opat, volený představený kláštera
 Opat primas, nejvyšší představitel všech klášterů určitého řádu
 Opat-biskup, opat s biskupským svěcením
 Územní opat, opat, který spravuje podobně jako biskup diecézi farnosti náležející k územnímu opatství
 Opat-komendátor, titul duchovního správce v katolické církvi
 Opat laik, historický titul správce kláštera v katolické církvi
 Generální opat, nejvyšší představitel všech klášterů určitého řádu
 Občané patrioti (OPAT), politické hnutí

příjmení
 Jaroslav Opat (1924–2015), český historik, ředitel Ústavu TGM

Související články 
 Vopat
 Opatov
 Opatská zahrada
 Opatský rybník